Блано може да се односи на:

 Блано (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Блано (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара